Twin Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Twin Springs (Arkansas)
 Twin Springs (Idaho)
 Twin Springs (Iowa)
 Twin Springs (Missouri)
 Twin Springs (Virginia)